Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
 Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza – od 1961 Wydawnictwo Lubelskie
 Library Society of the World (http://librarysociety.pbworks.com/ strona domowa)
 
 Kod IATA dla lotniska Malikus Saleh w Lhokseumawe (Indonezja)